Hush puede referirse a:

Cine y televisión 
 Hush… Hush, Sweet Charlotte, película de terror de 1964
 Hush, película de terror del subgénero home invasion de 2016
 Batman: Hush, una adaptación animada de 2019 de una historia de DC Comics
 «Hush» (Buffy the Vampire Slayer), episodio de 1999 de Buffy the Vampire Slayer

Literatura 
 Hush, supervillano de DC Comics
 Batman: Hush, arco narrativo de 2002 a 2003 en el cual aparece el personaje
 Hush, Hush, novela de 2009 escrita por Becca Fitzpatrick

Música 
Álbumes
 Hush, álbum de 2013 de Miss A
 Hush, álbum sencillo de 2019 de Everglow
 The Hush, álbum de 1999 de Texas

Canciones
 «Hush» (canción de Billy Joe Royal), 1967; versionada por Deep Purple (1968), Kula Shaker (1997), y otros
 «Hush» (canción de Tool), 1992
 «Hush» (canción de Emily Osment y Josh Ramsay), 2011

Otros usos 
 Hushpuppy, plato salado a base de almidón
 Hush Puppies, marca internacional de calzado